Náměstí T. G. Masaryka je náměstí pojmenované po Tomáši Garriguovi Masarykovi a nachází se ve více městech a obcích:

Související články 
 Masarykovo náměstí
 Náměstí Prezidenta Masaryka (Praha)